Браше () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Браше, Жан (1909—1988) — бельгийский биохимик и эмбриолог, член Королевской бельгийской академии наук.
 Браше, Оскар Рудольфович (1865—1954) — вейсенштейнский городской голова, член IV Государственной думы от Эстляндской губернии.
 Браше, Эрнест — российский яхтсмен, входил в олимпийскую сборную России, бронзовый призёр Олимпийских игр 1912 года в Стокгольме.
 См. также 
 Браш (значения)